

Sigle 
 Internationale Nederlanden Groep – gruppo bancario e assicurativo olandese, 
ING Bank – banca online del gruppo ING
 Istituto Nazionale per la Grafica

Alfabeti
Ing – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 ING – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lago Argentino (Argentina)
 ing – codice ISO 639-3 della lingua degexit'an

Altro 
 ing. – abbreviazione di ingegnere
 ING – abbreviazione di Inghilterra
 Alvin Ing – attore statunitense